Antonius Daniel, Frans jezuïet en missionaris
 Brittany Daniel, Amerikaans actrice
 Marcos Daniel, Braziliaans tennisser
 Suzan Daniel, Belgisch activiste
 Thomas Daniel (1954), Amerikaans botanicus 

Achternaam